Engels voor sloopkogel

Muziekalbums 
 Wrecking ball (The Hub) (1995), muziekalbum van The Hub
 Wrecking ball (Emmylou Harris) (1995), muziekalbum van Emmylou Harris
 Wrecking ball (album van Dead Confederate) (2012), muziekalbum van Dead Confederate
 Wrecking ball (album van Bruce Springsteen) (2012), muziekalbum van Bruce Springsteen

Liedjes 
 Wrecking ball (Grace Slick) (1981), nummer van Grace Slick
 Wrecking ball (Neil Young) (1989), nummer van Neil Young, gecoverd door Emmylou Harris
 Wrecking ball (Vixen) (1990), nummer van Vixen
 Wrecking ball (Slaid Cleaves) (1990), nummer van Slaid Cleaves
 Wrecking ball (4Him) (1992), nummer van 4Him
 Wrecking ball (Harvey Danger) (1997), nummer van Harvey Danger
 Wrecking ball (Helix) (1998), nummer van Helix
 Wrecking ball (Halfcocked) (2000), nummer van Halfcocked
 Wrecking ball (Creeper Lagoon) (2001), nummer van Creeper Lagoon
 Wrecking ball (Gillian Welch) (2003), nummer van Gillian Welch
 Wrecking ball (Kaiser Chiefs) (2004), nummer van Kaiser Chiefs
 Wrecking ball (Crooked Fingers) (2005), nummer van Crooked Fingers
 Wrecking ball (Viva Voce) (2005), nummer van Viva Voce
 Wrecking ball (Interpol) (2007), nummer van Interpol
 Wrecking ball (Gary Allan) (2007), nummer van Gary Allan
 Wrecking ball (Mother Mother) (2008), nummer van Mother Mother
 Wrecking ball (Loaded) (2009), nummer van Loaded
 Wrecking ball (Chris Pureka) (2010), nummer van Chris Pureka
 Wrecking ball (Lifehouse) (2010), nummer van Lifehouse
 Wrecking ball (Much the Same) (2010), nummer van Much the Same
 Wrecking ball (Papa Vs Pretty) (2010), nummer van Papa Vs Pretty
 Wrecking ball (Terri Clark) (2011), nummer van Terri Clark
 Wrecking ball (Frankmusik) (2011), nummer van Frankmusik
 Wrecking ball (nummer van Dead Confederate) (2012), nummer van Dead Confederate
 Wrecking ball (nummer van Bruce Springsteen) (2012), nummer van Bruce Springsteen
 Wrecking Ball (Miley Cyrus) (2012), nummer van Miley Cyrus
 Wrecking ball (Agent 51) (2012), nummer van Agent 51
 Wrecking ball (Aubrey O'Day) (2012), nummer van Aubrey O'Day
 Wrecking ball (Joe Walsh) (2012), nummer van Joe Walsh
 Wrecking ball (Sidewalk Prophets) (2012), nummer van Sidewalk Prophets
 Wrecking ball (Smile Empty Soul) (2012), nummer van Smile Empty Soul
 Wrecking ball (The Limousines) (2013), nummer van The Limousines
 Wrecking ball (Five Finger Death Punch) (2013), nummer van Five Finger Death Punch
 Wrecking ball (Gama Bomb) (2013), nummer van Gama Bomb